La latéralisation d'une rive d'un cours d'eau (fleuve, rivière, torrent, ruisseau) s'effectue par un observateur placé dans le sens de l'écoulement de l'eau, c'est-à-dire depuis l'amont vers l'aval.

L'expression rive droite désigne alors ce qui se situe à sa droite :
 la bande de terre émergeant de ce côté ;
 dans certaines villes traversées par un cours d'eau, le quartier ou l'ensemble de quartiers, situé de ce côté et à proximité du cours d'eau : « quartier rive droite » ;
 l'affluent de ce cours d'eau dont l'embouchure est située de ce côté : « affluent de rive droite ».

France 
 Rive droite (Paris) : portion nord de Paris.
 Rive Droite (Auxerre) : quartier de la ville d'Auxerre.
 Rouen Rive Droite : partie de la ville de Rouen située au nord de la Seine.
 la ligne de Givors-Canal à Grezan aussi appelée « ligne de la rive droite du Rhône ».

Suisse 
 Rive droite, quartier nord de Genève.

Références

Voir aussi 
 

Rive